Sky Rocket ist der Name folgender Achterbahnen:

 Sky Rocket (Kennywood), Vereinigte Staaten, Pennsylvania
 Sky Rocket (Chimelong Paradise), Volksrepublik China, Guangdong
 Sky Rocket, früherer Name von Big Dipper (Geauga Lake), Vereinigte Staaten, Ohio

Siehe auch:
 Skyrocket
 Sky Rocket II